

Sigle 
 Knowledge management
 Konvertibilna marka – Marco bosniaco, valuta della Bosnia ed Erzegovina
 Krav Maga – arte marziale
 km – chilometro, talvolta erroneamente indicato con Km

Codici 
 KM – codice vettore IATA di Air Malta
 km – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua khmer
 KM – codice ISO 3166-1 alpha-2 delle Comore
 KM – codice ISO 3166-2:CS del Kosovo (come parte di Serbia e Montenegro, ormai obsoleto)
 KM – codice ISO 3166-2:RS del Kosovo (come parte della Serbia)
 KM – codice ISO 3166-2:HU di Kecskemét (Ungheria)

Informatica 
 .km – dominio di primo livello delle Comore

Altro 
 KM – targa automobilistica di Kamenz (Germania)
 KM – vecchia targa automobilistica di Kromeríž (Repubblica Ceca)
 KM – targa automobilistica del distretto di Kysucké Nové Mesto (Slovacchia)
 Pentax KM – fotocamera della Pentax
 KM – costante di Michaelis-Menten
 KM (schermoplano) – Un ekranoplano sovietico del 1966.
 KM S.p.A – Azienda di trasporti pubblici cremonese